En Pologne, Nowy Świat (Nouveau monde en polonais) peut désigner :

 la rue Nowy Świat à Varsovie

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Nowy Świat, village du powiat de Konin
 Nowy Świat, village du powiat de Nowy Tomyśl
 Nowy Świat, village du powiat de Kościan
 Nowy Świat, village du powiat de Leszno
 Nowy Świat, village de la gmina de Kawęczyn
 Nowy Świat, village de la gmina de Tuliszków

 dans la voïvodie de Łódź
 Nowy Świat, village du powiat de Poddębice
 Nowy Świat, village du powiat de Wieluń

 dans la voïvodie de Lubusz
 Nowy Świat, village du powiat de Międzyrzecz
 Nowy Świat, village du powiat de Zielona Góra

 dans la voïvodie de Lublin
 Nowy Świat, village

 dans la voïvodie de Mazovie
 Nowy Świat, village

 dans la voïvodie de Opole
 Nowy Świat, village

 dans la voïvodie de Poméranie
 Nowy Świat, village